Е́динецкий райо́н (, Район Единец) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в пгт Единцы. До 16 октября 1949 года находился в составе Бельцкого уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Бельцкого округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

В июне 1959 года в состав Единецкого района передана большая часть территории упраздняемого Братушанского района.

30 марта 1962 года к Единецкому району была присоединена часть территории упразднённого Окницкого района.

25 декабря 1962 года в состав Единецкого района передана территория Липканского района.

24 декабря 1964 года восстановлен Липканский район с последующим образованием Бричанского района. Таким образом, территория Единецкого района практически вернулась к состоянию на июнь 1959 года.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Единецкого уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

География 
Единецкий район расположен на северо-западе Молдавии, возле границы с Румынией. Соседние районы: Бричанский, Окницкий, Дондюшанский, Рышканский.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 
 Брынзенский, Гинкауцкий и Стольниченский парки площадью 2, 27 и 3 га соответственно.

Известные уроженцы и жители 

 Вакарчук, Иван Александрович (род. 1947) — украинский физик, ректор Львовского университета, министр образования и науки Украины (2007—2010).
 Вырнав, Теодор (1801—1868) — бессарабский прозаик и поэт.
 Кинах, Анатолий Кириллович (род. 1954) — украинский политик и государственный деятель, премьер-министр Украины (2001—2002).
 Телеукэ, Виктор Гаврилович (1933—2002) — молдавский поэт, писатель, переводчик, публицист.

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР